Rogozno steht für:
 Rogoźno, deutsch Rogasen, Stadt im Powiat Obornicki der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Rogóźno, deutsch Roggenhausen, Dorf im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Rogozno, sorbischer Name von Willmersdorf (Cottbus), Ortsteil der Stadt Cottbus, Brandenburg
 Rogozno, sorbischer Name von Willmersdorf (Luckau), Gemeindeteil von Willmersdorf-Stöbritz, Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Rogozno, sorbischer Name von Roggosen, Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg 

Siehe auch:
 Gmina Rogozno
 Rohisno